Batu Urip (Lubuk Linggau Utara II), een plaats in Indonesië
Batu Urip (Kikim Timur), een plaats in Indonesië